Mitgau ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Mitgau (1895–1980), deutscher Historiker und Genealoge
 Louis Mitgau (1831–1912), deutscher Ingenieur